Circle Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Circle Hill (Mississippi)	
 Circle Hill (Wisconsin)